Steigerung steht für:

 sprachwissenschaftlich für die Steigerung von Wörtern, siehe Komparation
 im Sport, siehe Steigerungslauf
 in der Musik, siehe ggf. Steigerung (Musik)

Siehe auch: